Wrześnik – osada wsi Świerki w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Wrześnik – wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym